Miejscowości w Portoryko:
 Guayanilla – miejscowość w gminie Guayanilla
Gminy w Portoryko:
 gmina Guayanilla (ang. Guayanilla Municipio) w Portoryko